João de Médici () pode referir-se a:

 João de Bicci de Médici (1360–1429), fundador da dinastia.
 João de Cosme de Médici (1421–1463), segundo filho de Cosme, o Velho.
 João de Lourenço de Médici (1475-1521), filho de Lourenço de Médici eleito Papa Leão X.
 João de Médici (1467-1498), (1467–1498), dito Il Popolano, marido de Catarina Sforza.
 João de Médici (1498-1526) (1498–1526), conhecido como Giovanni dalle Bande Nere, filho de Catarina Sforza
 João de Médici (cardeal) (1544–1562), segundo filho de Cosme I
 João de Médici (1567–1621), filho bastardo de Cosme I

Desambiguações de antropônimos